Stati Uniti d'America
 Harrodsburg – città dell'Indiana
 Harrodsburg – città del Kentucky